Erik Adolf von Willebrand, medico internista finlandese.
malattia di von Willebrand, malattia della coagulazione.
Johannes Willebrands, cardinale olandese.